La parola deltoide viene usata con vari significati.

 In anatomia il deltoide (muscolo) è un muscolo delle spalle.
 In geometria la deltoide (curva) è una curva piana;
 talora inoltre, imitando il tedesco deltoid, si usa deltoide come sostantivo maschile sinonimo di aquilone (geometria), quadrilatero con le due coppie di lati consecutivi congruenti; questo uso non sembra molto consigliabile